Skuherský je české příjmení. Náleží mimo jiné těmto osobnostem:

 František Alois Skuherský (1794–1864) – lékař a filantrop v Opočně
 František Zdeněk Skuherský (1830–1892) – hudební skladatel a pedagog, syn Františka Aloise
 Rudolf Skuherský (1828–1863) – matematik, profesor deskriptivní geometrie, syn Františka Aloise
 Marcela Skuherská (* 1961) – tenistka
 Karel Vojtěch Skuherský (1865–1930) – podnikatel, zakladatel továrny na výrobu nábytku v Hradci Králové

Externí odkazy